Kapsreiter ist der Name von: 

 Gustav Kapsreiter (1893–1971), österreichischer Industrieller, Kunstförderer und Politiker
 Kapsreiter (Unternehmen), ein ehemaliges Mischunternehmen der Brau- und Baubranche
 Brauerei Kapsreiter, eine ehemalige österreichische Brauerei